

Architettura 
 Castello della Mothe-Chandeniers – castello situato nel comune francese di Les Trois-Moutiers
 Castello di La Mothe – castello situato nel comune italiano di Arvier

Geografia

Francia 
 La Mothe-Achard – ex comune ora frazione di Les Achards, comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira)
 La Mothe-Saint-Héray – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres (Nuova Aquitania)

Svizzera 
 La Mothe – frazione di Vugelles-La Mothe, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Persone 
 Gaillard de la Mothe (...-1356) – cardinale francese
 François de La Mothe Le Vayer (1588-1672) – filosofo, scrittore e letterato francese
 Antoine Laumet de La Mothe (1658-1730) – esploratore, militare ed avventuriero francese
 Jean-Baptiste Michel Vallin de La Mothe (1729-1800) – architetto francese
 Leon De La Mothe (1880-1942) – regista, attore e sceneggiatore statunitense